Dyot ist der Familienname von

 Christian Dyot (* 1959), französischer Judoka
 Serge Dyot (* 1960), französischer Judoka